Owen Jones puede referirse a:

 Owen Jones (1806-1874), arquitecto, artista, escritor y educador británico del siglo XIX;
 Owen Jones (1984-), escritor y periodista británico del siglo XX-XXI.